

Puchar Europy Mistrzów Klubowych 1956–1992

Liga Mistrzów UEFA 1993 -

Przypisy 

Polskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach